Селище міського типу:
 Північне — Донецька область, Торецька міська рада

Села:
 Північне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Північне — Сумська область, Лебединський район

Селище:
 Північне — колишнє селище Чернігівського району Чернігівської області знято з обліку згідно з рішенням Чернігівської обласної ради від 26 червня 2001 року